Ко́кино — село в Выгоничском районе Брянской области России, административный центр Кокинского сельского поселения. Расположено в 2 км от федеральной автомобильной дороги  Брянск — Новозыбков — граница Республики Беларусь. Через Кокино протекает река Волосовка.

Население

История 
Первые поселения в окрестностях Кокино, известные на сегодняшний день, относятся к раннему железному веку (ок. IV в. до н. э., юхновская археологическая культура).

Славянское население, с которого традиционно ведётся отсчёт истории, начинает продвижение территорию Брянщины не раньше VI века, и типично славянские поселения появляются на территории Кокино только к IX веку. Окружающие Кокино села известны по документам не ранее, чем с начала XVII века и представляли собой небольшие деревеньки с помещичьими усадьбами.

Первое упоминание о селе Кокино датировано 1610 годом. В этом году брянскому дворянину Василию Тютчеву польский король Сигизмунд III, осаждавший Смоленск, пожаловал поместье, включавшее Кокино и ещё ряд деревень.

Село в XVII — сер. XIX в. принадлежало помещикам Безобразовым, которые в 1740—1746 гг. построили в нём деревянный храм Покрова. В 1781 г. здесь стояли каменная церковь Покрова и деревянный господский дом на каменном фундаменте, был разбит сад.

Последней владелицей с. Кокино была помещица Варвара Николаевна Безобразова, тётка Ф. И. Тютчева. После её смерти в 1828 г., за отсутствием наследников, имение было отдано в опеку, а позднее распродано. В 1830-х годах усадьба перешла во владение подполковника П. Д. Халаева. Халаевы владели Кокино до революции. Последним помещиком был трубчевский уездный предводитель дворянства Н. Н. Халаев, построивший в 1906 г. новый господский дом (ныне учебный корпус № 4 БГАУ).

Существующая по сей день Кокинская средняя общеобразовательная школа была основана 20 октября (3 ноября) 1876 г.
После революции в соседней с Кокино бывшей усадьбе К.Г Мартынова был организован совхоз. Одновременно в нач. 1920-х гг. в Кокино создана низшая сельскохозяйственная школа маслоделия и сыроварения. Земля, ранее принадлежавшая помещикам, была отдана крестьянам, и лишь 400 гектаров оставлено для школы. 1 октября 1930 года на землях усадьбы открылся сельскохозяйственный техникум. В доме Халаева, разместились классы и лаборатории, общежитие студентов и квартиры преподавателей — так невелик был техникум в год его основания.

В 1930 году кокинская церковь Покрова Пресвятой Богородицы была закрыта и переоборудована под клуб. Священник Андрей Покровский в 1938 году был арестован и расстрелян. После войны храм был разобран, склепы разрушены, кладбище вокруг церкви снесено. В настоящее время на месте храма стоит памятник Ленину.

В 1980 году организован Брянский сельскохозяйственный институт с тремя факультетами: агрономическим и зооинженерным, механизации сельского хозяйства и экономическим, среднего сельскохозяйственного образования. Организовано учебно-опытное хозяйство «Кокино». В 1995 году Брянский СХИ переименован в Брянскую государственную сельскохозяйственную академию (БГСХА). В 2014 году БГСХА переименована в Брянский государственный аграрный университет (БГАУ).

Экономика 
Крупнейшей организацией-работодателем Кокинского сельского поселения является Брянский государственный аграрный университет (БГАУ). Основная часть населения, в том числе более 340 преподавателей, трудоустроены в этом образовательном учреждении. Торговая сфера представлена Магнитом и Пятерочкой, а так же небольшими магазинами, реализующими главным образом продукты питания и бытовую химию, имеется небольшой рынок.

Транспорт 
Кокино расположено в 2,5 км от федеральной автодороги  Брянск-Новозыбков, в 18 км от границы Брянска и в 24 км от центра города. Осуществляется регулярное автотранспортное сообщение с г. Брянском (муниципальные автобусы и частные маршрутные такси с интервалом в будни — 15 минут, в выходные — 20—30 минут), а также с районным центром Выгоничи (автобус Брянск — Лопушь, маршрутное такси Кокино — Выгоничи).

Образование 
 Брянский государственный аграрный университет (БГАУ).
 Кокинская средняя общеобразовательная школа (основана в 1876 г.). В школе обучается около 300 человек.
 Детский сад «Мозаика».

Достопримечательности 
 Усадьба Кокино (главный дом, флигели) 
 Парк бывшей усадьбы Безобразовых/Халаевых 
 Здание кузни (XIX век).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Брянской государственной сельскохозяйственной академии
 Сайт учебной конюшни Брянской государственной сельскохозяйственной академии
 Сайт Кокинской средней школы

Населённые пункты Выгоничского района
Волостные центры Брянского края
Усадьбы Брянской области